La nazionale di pallavolo femminile della Moldavia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Moldavia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Moldavia.

Risultati
La nazionale di pallavolo femminile della Moldavia non ha mai partecipato ad alcuna competizione.

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo maschile della Moldavia